Le nom nugget peut désigner :
 les croquettes ou nuggets de poulet, de petits morceaux de poulet panés ;
 le Nugget, une variété de houblon ;
 le nugget australien, une pièce de monnaie de collection en or.

Au pluriel, Nuggets peut désigner :
 Nuggets, une série de compilations de garage rock et de rock psychédélique des années 1960 ;
 Nuggets, une chaîne de magasins de disques en France ;
 plusieurs équipes de sport :
 les Nuggets de Dawson City, une équipe de hockey sur glace canadienne ;
 les Nuggets de Denver, une équipe de basket-ball américaine, qui a également connu sa première incarnation en 1949-1950 sous le nom de Denver Nuggets ;
 les Otago Nuggets, une équipe de basket-ball néo-zélandaise.

On trouve aussi :
 Fashion Nugget, un album de Cake ;
 Nugget Point, un cap en Nouvelle-Zélande connu pour  ;
 Welcome Nugget, une grosse pépite d’or ;
 , un casino de , un jeu vidéo inspiré de ce dernier, et des poissons-chats ;
 plusieurs films muets :
 The Split Nugget, de 1913 ;
 Nugget Jim’s Pardner, de 1916.